Jimmy Roy (né le  à Sioux Lookout, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994 || Flyers de Thunder Bay || USHL ||46 ||21 ||33 ||54 ||101 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Huskies de Michigan Tech || WCHA ||38 ||5 ||11 ||16 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Huskies de Michigan Tech || WCHA ||42 ||17 ||17 ||34 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Moose du Manitoba || LIH ||61 ||8 ||10 ||18 ||133 ||3 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|1998-1999 || Moose du Manitoba || LIH ||78 ||10 ||16 ||26 ||185 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|1999-2000 || Moose du Manitoba || LIH ||74 ||12 ||9 ||21 ||187 ||1 ||0 ||0 ||0 ||16
|-
|2000-2001 || Moose du Manitoba || LIH ||77 ||18 ||13 ||31 ||150 ||12 ||1 ||1 ||2 ||22
|-
|2001-2002 || Moose du Manitoba || LAH ||73 ||16 ||22 ||38 ||167 ||7 ||2 ||0 ||2 ||28
|-
|2002-2003 || Moose du Manitoba || LAH ||50 ||5 ||10 ||15 ||95 ||14 ||4 ||4 ||8 ||27
|-
|2003-2004 || Moose du Manitoba || LAH ||78 ||13 ||16 ||29 ||186 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Moose du Manitoba || LAH ||50 ||10 ||7 ||17 ||187 ||13 ||2 ||1 ||3 ||34
|-
|2005-2006 || Moose du Manitoba || LAH ||62 ||9 ||8 ||17 ||144 ||4 ||0 ||0 ||0 ||9
|-
|2006-2007 || Iserlohn Roosters || DEL ||48 ||8 ||14 ||22 ||118 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Iserlohn Roosters || DEL ||51 ||15 ||17 ||32 ||155 ||7 ||3 ||3 ||6 ||18
|-
|2008-2009 || Iserlohn Roosters || DEL ||50 ||17 ||15 ||32 ||80 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Iserlohn Roosters || DEL ||43 ||10 ||13 ||23 ||84 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Iserlohn Roosters || DEL ||44 ||17 ||13 ||30 ||80 ||- ||- ||- ||- ||-

En équipe nationale 

|-
|1996-1997 || Canada ||align=left| International ||55 ||10 ||17 ||27 ||82

Notes et références 

Naissance en septembre 1975
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Michigan Tech
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Moose du Manitoba (LIH)
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Gagnant du trophée Yanick-Dupré